Judendorf bezeichnet(e):

heutige Ortschaften:

 Judendorf (Gemeinde Friesach), Katastralgemeinde von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Judendorf (Gemeinde Fusch), Ortsteil von Fusch an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Judendorf (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Katastralgemeinde von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Judendorf (Gemeinde Hausmannstätten), Rotte in der Marktgemeinde Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Judendorf (Gemeinde Klagenfurt), Ortschaft im Stadtbezirk Annabichl, Klagenfurt, Kärnten
 Judendorf (Leoben), Stadtteil, Ortschaft und Katastralgemeinde von Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Judendorf (Gemeinde Maria Saal), Katastralgemeinde von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Judendorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Judendorf (Gemeinde Wolfern), Katastralgemeinde von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Judendorf (Gemeinde Tamsweg), Ortsteil von Mörtelsdorf, Gemeinde Tamsweg, Salzburg
 Judendorf-Straßengel, Katastralgemeinde von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Warmbad-Judendorf, Stadtteil von Villach, Kärnten

früher:

 Oktjabrske, Dorf auf der Krim im Rajon Sowjetskyj
 Přítkov, Ortsteil von Proboštov, Okres Teplice, Tschechien
 Warszewo, Ortschaft in der Gemeinde Młynary, Polen
 Židněves, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien

steht für:

 Judendorf (Siedlung), eine mittelalterliche, von Juden bewohnte Siedlung im Umfeld einer Stadt

Folgende solcher Ortschaften bestanden einst:

 Judendorf (Bardowick), bei Bardowick, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Judendorf (Forchheim), bei Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Judendorf (Halle (Saale)), bei Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Judendorf (Hallstadt), bei Hallstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Judendorf (Lorch (Oberösterreich)), bei Lorch (Oberösterreich), Stadtteil von Enns, Oberösterreich
 Judendorf (Magdeburg), bei Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Judendorf (Parchim), bei Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Judendorf (Prenzlau), bei Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Judendorf (Regensburg), bei Regensburg, Bayern 
 Schesel, bei Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen